Amerikai Egyesült Államok
 Curtin (Nicholas megye, Nyugat-Virginia)
 Curtin (Webster megye, Nyugat-Virginia)
 Curtin (Oregon)
 Ausztrália
 Curtin (Canberra)